Солуэй-Фертский космонавт (), также известный как Солуэйский космонавт () и Камберлендский космонавт () — фигура на фотографии, сделанной в 1964 году пожарным, фотографом и краеведом Джимом Темплтоном (13 февраля 1920 — 27 ноября 2011 года). Знаменитый снимок был сделан в Бург Марш, Солуэй-Ферт, Камбрия, Англия. Темплтон утверждал, что на заднем плане фотографии запечатлена фигура в скафандре, и настаивал на том, что он не видел никого поблизости, когда делал снимок. Изображение было широко растиражировано в газетах того времени и завоевало внимание уфологов, которыми долгое время представлялось как вещественное доказательство существования пришельцев и фактически имело культовое значение.

Наиболее популярным объяснением происхождения «пришельца» на фотографии на сегодня является то, что Темплтон ненамеренно сфотографировал свою жену, не заметив её из-за ограниченного обзора видоискателя, а цвет её одежды был искажён, поскольку кадр был пересвечен.

Фотография 

23 мая 1964 года Джим Темплтон, пожарный из Карлайла, Камберленд (теперь часть Камбрии), во время однодневной поездки в Бург Марш сделал три фотографии своей пятилетней дочери. Темплтон заявил, что единственными людьми на болотах, кроме него с дочерью, в тот день были несколько старушек, сидевших в машине в дальнем конце болота. В письме Daily Mail в 2002 году Темплтон заявил:  Темплтон настаивал, что он не видел фигуру до проявки его фотографий, и аналитики «Kodak» подтвердили, что фотография была подлинной.

При этом Темплтон не утверждал, что на его фотографии был запечатлён пришелец или призрак, он лишь настаивал на том, что не видел фигуру в видоискатель и не знает, кто это мог бы быть.

Газета Metro сравнила вид Солуэй-Фертского космонавта с космическим снаряжением НАСА: «белый костюм, тёмное забрало и шлем».

Огласка 
Темплтон заявил журналистам: 

Темплтон утверждал, что после опубликования фотографии его посетили двое мужчин, которые утверждали, что работают на правительство, но отказались показать своё удостоверение личности. «Они сказали, что работают на правительство и что их идентифицируют лишь по личному номеру». После того как он показал им место, где были сделаны фотографии, и объяснил, что не видел фигуру во время съёмки, люди рассердились и уехали, оставив его одного. В более поздних интервью Темплтон выражал мнение, что люди, скорее всего, не были связаны ни с какими правительственными организациями, а, возможно, являлись уфологами-любителями или репортёрами. В уфологических кругах принято считать, что мужчины причастны к «людям в чёрном».

В интервью BBC Look North и письме в Daily Mail Темплтон также утверждал, что запуск ракеты «Blue Streak» на полигоне Вумера в Южной Австралии дважды был прерван, так как на полигоне были замечены фигуры двух крупных мужчин. Темплтон утверждал, что позже техники увидели его фотографию в австралийской газете и сказали, что фигуры были точно такими же. По другим данным, запуск ракеты был отменён из-за технических неполадок, а история о двух пришельцах является слухом, ставшим городской легендой. Запуск ракеты снимался на фото и видео, присутствия посторонних фигур на плёнке зафиксировано не было.

В ответ на просьбу от уфологов дать им знать, представляет ли фото интерес для властей, Министерство обороны Великобритании официально заявило, что фото Темплтона их не интересует.

В 1996 году Темплтон и его уже взрослая дочь Элизабет Добсон дали интервью репортёру шотландской газеты Dumfries Courier, в котором Элизабет прокомментировала: «Я мало что помню. Думаю, это был кто-то с другой планеты. Довольно эгоистично с нашей стороны думать, что мы единственная разумная форма жизни».

Объяснения 
Солуэй-Фертский космонавт являлся одним из первых серьёзных вещественных доказательств существования инопланетян в уфологических кругах.

Одной из гипотез возникновения фотографии было то, что Темплтон пошёл на сознательную фальсификацию ради личной известности. Практика подделки паранормальных фотографий была популярна в Англии в конце XIX века, и Темплтон вполне мог ей последовать (сфотографировав переодетую жену или манекен), а независимых свидетелей, которые могли бы подтвердить слова Темплтона, на месте съёмки не было. Джим настаивал, что жены не было в кадре в тот момент, когда он сделал снимок.

В XXI веке фотография была обработана с помощью современных технологий. В результате исследователи пришли к выводу, что космонавт на самом деле — жена Темплтона, Энни. Она присутствовала в поездке и была запечатлена на других фотографиях, сделанных в тот день. Так как камера Темплтона Zeiss Contax Pentacon F SLR отображает в видоискателе только 70 % от фактической фотографии, возможно, что он сделал фотографию, не заметив свою жену на периферии кадра. В тот день Энни была одета в бледно-голубое платье, которое на других фотографиях, сделанных в тот день, было переэкспонировано и выглядело как белое. У неё также были тёмные стриженые волосы. Если использовать компьютерную обработку изображения, затемнив изображение и выпрямив горизонт, космонавт становится похож на фигуру обычного человека, видимого со спины, что видно также по согнутой в локте руке.

В связи с этим, большинство исследователей в настоящее время считают, что на фотографии, сделанной Темплтоном, нет ничего сверхъестественного и необычного.

Наследие 
Фотография была названа «одной из самых загадочных в XX веке». 2 февраля 2013 года вышел эпизод американского телесериала Unsealed Alien Files, где рассказывается о Солуэй-Фертском космонавте. 22 июля 2019 года американская метал-группа Slipknot выпустила песню «Solway Firth», посвящённую изображению. Итальянская газета Il Messaggero включила снимок в список «10 тревожных фотографий, которые наука до сих пор не смогла объяснить». Фотография Солуэй-Фертского космонавта разместилась на 4 месте в списке издания Metro «6 жутких британских загадок, о которых вы, возможно, никогда не слышали».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Story, Chris. «Suspected UFO sighting leads to Cumbria hotspot claim.». News & Star (25 February 2009).

Камбрия
Тайны
Неидентифицированные люди
Фотографии 1964 года
Фотографии Великобритании
1964 год в Великобритании
События 23 мая
Май 1964 года